В США є 12 округів з назвою Адамс ():
Адамс (округ, Колорадо)
Адамс (округ, Айдахо)
Адамс (округ, Іллінойс)
Адамс (округ, Індіана)
Адамс (округ, Айова)
Адамс (округ, Міссісіпі)
Адамс (округ, Небраска) 
Адамс (округ, Північна Дакота)
Адамс (округ, Огайо)
Адамс (округ, Пенсільванія)
Адамс (округ, Вашингтон)
Адамс (округ, Вісконсин)